БРДМ-1 — радянська бойова броньована машина розвідувальних військ
 БРДМ-2 — основна бойова броньована машина розвідувальних військ радянського виробництва
 БРДМ-2ДІ «Хазар» — українська бойова розвідувально-дозорна машина виробництва ДП «Миколаївський ремонтно-механічний завод»
 БРДМ 2Т — гусенична броньована розвідувально-диверсійна машина, створена білоруською компанією «Мінотор-Сервіс»